

Toponymes 

 La Ronce est une rivière de Côte-d'Or (France).
L'eau de Ronce est un ruisseau de Belgique, affluent de la Salm et sous-affluent de la Meuse.
 La pointe de Ronce () est le point culminant du massif du Mont-Cenis, en Savoie
 Ronce-les-Bains, un quartier de la ville de La Tremblade, en Charente-Maritime.

Botanique 
 Les ronces sont un ensemble d'espèces du genre Rubus.
 La ronce la plus connue est la ronce commune qui donne le fruit appelé mûre.

Ébénisterie 
 Le terme ronce désigne aussi certains bois à fibres enchevêtrées constitués par les jointures de la fourche ou de la souche. Comme les loupes, ils sont appréciés en ébénisterie pour leur veinure contrastée, d'aspect très décoratif quand ils sont polis (par exemple la ronce de noyer). Ces bois sont notamment utilisés en placage de façade et en marqueterie (noyer, acajou).

Clôture 
 On appelle aussi ronce artificielle le fil de fer barbelé.

Notes et références